«Золотой лев» () — главная награда Венецианского кинофестиваля. Введена в 1949 году. До этого высшей наградой Венецианского кинофестиваля был сначала «Кубок Муссолини» (, 1934—1942), а потом «Большой международный приз Венеции» (), вручённый всего два раза — в 1947 и 1948 годах. В 1969—1979 годах «Золотой лев» не вручался.

Четыре режиссёра дважды становились лауреатами «Золотого льва» — это Андре Кайат (1950, 1960), Луи Маль (1980, 1987), Чжан Имоу (1992, 1999) и Энг Ли (2005, 2007).

Трижды приз выигрывали картины на русском языке (1962 — «Иваново детство», реж. Андрей Тарковский; 1991 — «Урга — территория любви», реж. Никита Михалков, 2003 — «Возвращение», реж. Андрей Звягинцев). Фильм «Фауст» российского режиссёра Александра Сокурова также получил приз, однако снят на немецком языке.

Фестиваль проводится ежегодно на острове Лидо.

Лауреаты «Большого международного приза Венеции»

Лауреаты премии «Золотой лев»

См. также 
 Золотая пальмовая ветвь (Канны)
 Золотой медведь (Берлин)
 Золотой лев за карьеру

Ссылки 
 Список лауреатов  на сайте Венецианского кинофестиваля

Венецианский кинофестиваль
Кинопремии Италии
Львы в культуре